Карла Юри (; род. 2 января 1985 года) — швейцарская актриса, известная по ролям в фильмах 180°, Wetlands, Finsterworld и Blade Runner 2049.

Биография 
Юри выросла в деревне Амбри, в италоговорящем кантоне Тичино, на юге Швейцарии. Она свободно владеет немецким, английским и итальянским. Ее отец — юрист, а мать — скульптор. В школе она играла за хоккейную команду HC Ambrì-Piotta, а потом и за SC Reinach. В возрасте 15 лет она училась в колледже со спортивным уклоном в штате Нью-Йорк.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.20min.ch/people/schweiz/story/-Mein-Erfolg-ist-harte-Arbeit-und-Glueck--23180871
 https://www.munzinger.de/search/portrait/Carla+Juri/0/29711.html